Balboa je lahko:

 Balboa (mesto)
 Balboa (srebrnik)
 Balboa (ples)
 Rocky Balboa, glavni lik v filmski seriji Rocky
 Vasco Núñez de Balboa, španski raziskovalec (1475-1517)